Zunft zu Safran steht für:

 Zunft zu Safran (Luzern), eine Zunft in Luzern
 Zunft zu Safran (Basel), eine Zunft in Basel

Siehe auch:
 Zunft zur Saffran, eine Zunft in Zürich